Tower of London – stazione fantasma della Circle e District Line della metropolitana di Londra
 La torre di Londra (Tower of London) – film del 1962, diretto da Roger Corman, remake de L'usurpatore (1939).
 L'usurpatore (Tower of London) –  film del 1939 diretto da Rowland V. Lee

Pagine correlate 
Towers of London